Hans Hansen peut désigner :
 Hans Hansen (1890-1977), un skieur américain, spécialisé dans les disciplines nordiques ;
 Hans Hansen (1915-2005), un rameur d'aviron norvégien ;
 Hans Hansen (1926-2007), un journaliste et dirigeant sportif allemand.